Palatine ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Palatine (Illinois)
 Palatine (New York)

Palatine ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Palatine (eigentlich Maria Kern; * 1961), deutsche Harfenistin und Sängerin

Siehe auch:
 Palatine Bridge 
 Palatines, englischer Name für Pfälzer in Nordamerika, siehe Massenauswanderung der Pfälzer (1709)
 Palatin